2 miejscowości w Polsce: 
 Mysłaków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Mysłaków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów